Collegio uninominale Lazio - 02 – collegio elettorale del Senato della Repubblica del 2017
Collegio uninominale Lazio - 02 – collegio elettorale del Senato della Repubblica del 2020